Miejscowości w Polsce:
 Krasnodęby-Kasmy
 Krasnodęby-Rafały
 Krasnodęby-Sypytki